Каргинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Каргинская волость — в составе Карсунского уезда Симбирской губернии.
 Каргинская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.